Алтанбулаг:

 Алтанбулаг — населённый пункт в Монголии, центр сомона Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ.
 Алтанбулаг — сомон аймака Туве, Монголия.